Dantons Tod steht für:

 Dantons Tod, Drama in vier Akten von Georg Büchner (1835)
 Dantons Tod (Oper), Oper von Gottfried von Einem (1947)
 Dantons Tod (1963), deutscher Fernsehfilm von Fritz Umgelter
 Dantons Tod (1977), DDR-Fernsehfilm von Fritz Bornemann